UEFA Superkup 2020. bilo je 45. izdanje UEFA Superkupa. Utakmicu su igrali Bayern München (osvajač UEFA Lige prvake 2019./20.) i Sevilla (osvajač UEFA Europske lige 2019./20.). Utakmica je igrana 24. rujna 2020. na Puskás Aréni u Budimpešti.

Utakmica je prvotno trebala biti odigrana 12. kolovoza 2020. na Estádiju do Dragãu u Portu; no, nakon što je pandemija koronavirusa uzrokovala odgađanje finala UEFA Lige prvaka 2020. i finala UEFA Europske lige 2020., izvršni odbor UEFA-e odlučio je odgođeno finale UEFA Lige prvaka 2020. dodijeliti Portugalu, a odgođeni UEFA Superkup Mađarskoj.

Nakon diskusija sa svih 55 savezima UEFA-e održanih 19. kolovoza 2020., izvršni odbor UEFA-e odlučio je 25. kolovoza 2020. dopustiti povratak gledatelja na stadion, no s brojem gledatelja manjeg od 30 % ukupnog kapaciteta stadiona. To je bila prva službena UEFA-ina utakmica s gledateljima od nastavka UEFA-inih natjecanja u kolovozu 2020. 

Bayern München dobio je utakmicu 2:1 u produžetcima te je time drugi put osvojio UEFA Superkup.

Momčadi

Stadion 

Trebala je to biti prva utakmica u kojoj je na Estádiju do Dragãu igran UEFA Superkup. Na stadionu su igrane utakmice Europskog prvenstva 2004. i finale UEFA Lige nacija 2018./2019. 

U Portugalu je 1987. godine odigrana uzvratna utakmica UEFA Superkupa na danas srušenom Estádiju das Antasu koji se također nalazi u Portu.

Ovo je bilo prvo finale nekog UEFA-inog natjecanja čije je finale odigrano na Puskás Aréni te drugo u Budimpešti. U Budimpešti je na Groupama Areni održano finale UEFA Lige prvaka za žene 2018./19. Prije odgađanja Superkupa, Puskás Aréna izabrana je za jednog od domaćina Europskog prvenstva 2020. i za domaćina finala UEFA Europske liga 2022., prije nego što je premješteno na 2023. godinu.

Odabir domaćina 
UEFA je 8. prosinca 2017. godine pokrenula otvoreni proces odabira domaćina za UEFA Superkup 2020. Nogometni savezi morali su do 12. siječnja 2017. izraziti interes, a do 29. ožujka 2018. objaviti dosjee za domaćinstvo. Nogometnim savezima koji su domaćini Europskog prvenstva 2020. nije bilo dozvoljeno ponuditi se za domaćina UEFA Superkupa 2020.

UEFA je 15. siječnja 2018. godine objavila da je devet nogometnih saveza izrazilo interes za domaćinstvo UEFA Superkupa 2020.

Izvršni odbor UEFA-e odabrao je Estádio do Dragão na svom susretu u Kijevu 24. svibnja 2018. godine.

Izvršni odbor UEFA-e odlučio je na svom susretu 17. lipnja 2020. preseliti mjesto održavanja utakmice na Puskás Arénu u Budimpešti.

Utakmica

Detalji 
Bayern München bio je „domaćin” iz administrativnih razloga.

Statistike

Bilješke 
  Sportski direktor Bayern Münchena Hasan Salihamidžić dobio je žuti karton (64').
  Pomoćni menadžer Seville Pablo Sanz dobio je žuti karton (90+2').

Izvori

Vidi još 
 Finale UEFA Lige prvaka 2020.
 Finale UEFA Europske lige 2020.

Vanjske poveznice 
 Službena web stranica

 2020.
Susreti FC Bayern Münchena
Nogomet u Mađarskoj
Šport u Budimpešti